Rábano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rábano (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Rábano (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar